Старшинство — первенство перед другими по возрасту, по сроку службы, по положению, званию:

В военном деле 
 Старшинство полка, отдельного батальона, эскадрона (части) — первенство перед другими полками, отдельными батальонами, эскадронами  (частями), по времени сформирования и по сроку службы в вооружённых силах.
 Старшинство в чине офицеров в Российской империи
 Список генералам по старшинству
 Списки офицерам по старшинству

В программировании 
 Старшинство — формальное свойство оператора/операции, влияющее на очередность его выполнения в выражении с несколькими различными операторами при отсутствии явного (с помощью скобок) указания на порядок их вычисления.

См. также 

 Иерархия
 Субординация
 Последовательность
 Список
 Порядок